Catalan Water Partnership és el clúster de l'aigua de Catalunya, una associació empresarial sense ànim de lucre que té com a principals objectius promoure la millora competitiva de les entitats, empreses i centres de recerca relacionats amb l'ús sostenible de l'aigua a Catalunya. L'impuls de projectes d'innovació, d'R+D, la millora competitiva, transformació digital, economia circular i internacionalització són les seves principals activitats. Compta amb 120 entitats associades, i està reconeguda com a clúster per ACCIO, el Ministeri d'Indústria i el Gold Label Excellence Cluster Management per la UE.

Creada l'any 2008 ha tingut com a presidents a Jaume Carol de l'empresa Fluidra, Robert Mas de l'empresa ABM i actualment a Jordi Cros de l'empresa ADASA.

Entitats de Catalunya